Єле́сін () — російське прізвище.

Персоналії 
 Олександр Єлесін (* 1996) — російський хокеїст, захисник.
 Олена Єлесіна (* 1970) — радянська і російська легкоатлетка, що спеціалізувалася на стрибках у висоту, олімпійська чемпіонка 2000 року.

Російські прізвища